Bērze bezeichnet:
 Bērze, ein Fluss im Westen Lettlands
 Bērze (Ort), ein Ort im Westen Lettlands

Berzé ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Saône-et-Loire:
 Berzé-la-Ville
 Berzé-le-Châtel

Berzé ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Berzé (1866–1906), österreichische Opernsängerin, siehe Marie Brandis